Kyrou (gr. Κύρου) ist ein griechischer Familienname

 Achilles Kyrou (1898–1950), Publizist und Schriftsteller
 Alexis Kyrou (1901–1969), Diplomat
 Jordan Kyrou (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Kyros Kyrou (1899–1977), Publizist